Édith Scob (1937-2019), actrice française ;
 Michel Scob (1935-1995), coureur cycliste français.